Њу Хаптон има више значења:
 Њу Хаптон (Њу Хемпшир)
 Њу Хаптон (Ајова)
 Њу Хаптон (Мисури)